Коныркудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коныркудык — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Коныркудык — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.